Cvrčovice is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Cvrčovice (okres Brno-venkov), gemeenten in okres Brno-venkov
 Cvrčovice (okres Kladno), gemeente in okres Kladno